Тамарон ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бургос, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 15,70 км². Население — 48 человек (на 2010 год).

История 
4 сентября 1037 года король Леона Бермудо III был разбит в  Фердинандом I Кастильским и его братом, королём Наварры Гарсией III Санчесом. Бермудо III погиб в сражении (хроники говорят, что он во время боя был убит лично Фердинандом), после чего Фердинанд провозгласил себя королём Кастилии и Леона.

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Бургоса